Cherry Lips – singolo dei Garbage
Cherry Lips – singolo di Alexandra Stan